Рибо () — французская фамилия.

Известные носители:
 Рибо, Александр (1843—1923) — французский политик и государственный деятель, неоднократно возглавлял кабинет министров Франции.
 Рибо, Жоан (род. 1947) — испанский политик.
 Рибо, Марк (род. 1954) — американский гитарист и композитор, студийный музыкант, звезда гитарного авангарда.
 Рибо, Огюстен Теодюль (1823—1891) — французский живописец и график.
 Рибо, Теодюль (1839—1916) — французский академик, педагог, психолог.

См. также 
 Сунь Жибо — китайская биатлонистка.
 Риго